Baldé è un cognome originario dell'Africa Occidentale:
Abdoulaye Baldé – calciatore francese, di ruolo attaccante
Aldair Adulai Djaló Baldé – calciatore portoghese naturalizzato guineense, di ruolo attaccante
Alpha Baldé – calciatore seychellese, di ruolo attaccante
Amido Baldé – calciatore guineense naturalizzato portoghese, di ruolo attaccante
Bacar Baldé – calciatore guineense, di ruolo difensore
Bobo Baldé – ex calciatore guineano, di ruolo difensore
Habib Baldé – calciatore francese naturalizzato guineano, di ruolo difensore
Ibrahima Baldé – calciatore senegalese, di ruolo attaccante
Jean-François Baldé – ex pilota motociclistico francese
Keita Baldé Diao – calciatore senegalese, di ruolo attaccante
Ousmane Baldé – politico ed economista guineense
Romário Baldé – calciatore portoghese di origini guineensi, di ruolo attaccante

Variante Balde
Alejandro Balde – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
Jacob Balde – gesuita, predicatore e scrittore tedesco